Kenneth Thompson je lahko:
 Kenneth Thompson (hokejist) (1881-?), britanski hokejist
 Sir Kenneth Thompson, 1st Baronet (1909–1984), britanski politik in poslovnež
 Kenneth W. Thompson (rojen 1921), ameriški akademik in pisatelj s področja mednarodnih odnosov
 Kenneth Thompson (rojen 1943), ameriški računalnikar
 Kenneth George Thompson, sherwoodski škof
 Kenny Thompson, belgijski nogometaš

Glej tudi 
 Ken Thompson (razločitev)
 Kenneth Thomson, kanadski poslovnež
 Thompson